A 2010-es WTCC spanyol nagydíj volt a 2010-es túraautó-világbajnokság kilencedik fordulója. 2010. szeptember 19-én rendezték meg a Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo-n, Valenciában.

Időmérő

Első futam 

 IT - privát versenyző

Második futam 

 IT - privát versenyző

További információk 
 Hivatalos végeredmény

Spanyol
Autóversenyzés Spanyolországban
Valencia (Spanyolország)